Geografia:
 Miles (Sicília)
 Miles (Tessàlia)
 Miles (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 Miles (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas.
 Miles City, població dels Estats Units a l'estat de Montana.
 Biografies:
 Nom:
 Miles (fill de Lèlex), rei de Lacònia i de Perídia.
 Miles Davis (1926 - 1991), compositor i intèrpret de jazz.
 Miles Dempsey (1896 – 1969), general britànic.
 Miles O'Brien, personatge fictici en l'univers de Star Trek.
 Cognom:
 Aaron Miles (1983, Portland, Oregon), jugador de bàsquet estatunidenc.
 John Miles (1943 – 2018), pilot de curses automobilístiques britànic que va arribar a disputar curses de Fórmula 1.
 Sarah Miles (1941, Ingatestone, Essex), actriu de teatre i cinema anglesa.
 Tony Miles (1955, Edgbaston, Birmingham - 2001,Harborne, Birmingham), Gran Mestre d'escacs anglès.
 Miscel·lània:
 Batalla de Mylae
 Batalla de Miles (260 aC), enfrontament naval de l'any 260 aC en el marc de la Primera Guerra Púnica.
 Food miles